

Em Portugal 
 Igreja de São Nicolau (Lisboa)
 Igreja de São Nicolau (Porto)
 Igreja de São Nicolau (Santarém)
 Igreja de São Nicolau (Sete Cidades) — nos Açores

Espanha
 Igreja de São Nicolau (Bilbau)
 Igreja de São Nicolau (Pamplona)

Outros países 
 Igreja de São Nicolau (Leipzig)— na Alemanha
 Igreja de São Nicolau dei Mendicoli— em Veneza, Itália
 Igreja de São Nicolau (Valeta)— em Malta
 Igreja de São Nicolau (Tallinn)— em Tallinn, Estônia

Desambiguação